Giennadij Kowalow (bokser) – rosyjski bokser
 Giennadij Kowalow (biathlonista) – radziecki biathlonista